Конде́-сюр-Сюї́пп () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 130 км на південний схід від Ам'єна, 29 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 240,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Конде-сюр-Сюїпп на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Конде-сюр-Сюїпп на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена